Situată în Brăila, în Piața Traian, biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost geamie în timpul stăpânirii otomane (sec. XVII–XVIII), fiind transformată în biserică ortodoxă în 1831, după ce orașul a revenit Țării Românești, prin Pacea de la Adrianopole. Construcția păstrează elemente de arhitectură orientală, fiind una din puținele biserici din România care nu are turle. A fost restaurată în anii '90.

Legături externe 

 Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, 14 iunie 2012, CrestinOrtodox.ro
 Exclusiv: Povestea relicvelor Romanovilor, la singura biserică fără turlă din Sud-Estul României/ FOTOGALERIE, 3 februarie 2011, Adevărul - Foto 
 Lacasurile de cult, obiective turistice de nepretuit in sud-estul Romaniei, 15 noiembrie 2008, România liberă

Biserici ortodoxe în România
Edificii religioase din Brăila